Софийская первая летопись
 Софийская вторая летопись

См. также 

 Софийский временник
 Новгородская летопись
 Новгородско-Софийский свод